John Kissel ist der Name folgender Personen:

* John Kissel (Politiker, 1864) (1864–1938), US-amerikanischer Politiker (New York)
 John Kissel (Politiker, 1959) (* 1959), US-amerikanischer Politiker (Connecticut)